Miejscowości w USA:
 Fairmount – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gordon
 Fairmount – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Fairmount – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Fairmount – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Fairmount – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Somerset
 Fairmount – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Fairmount – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Fairmount – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Fairmount (ang. Fairmount Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne